Ишикан — село в Шелопугинском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Мироновское». Основано в начале XVIII века.

География 
Село находится в северо-западной части района, на берегах реки Ишикан (приток Куренги), к западу от автодороги , на расстоянии примерно 33 километров (по прямой) к северо-северо-востоку (NNE) от села Шелопугина. 

Абсолютная высота — 617 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной малоснежной зимой и коротким тёплым летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −33,6 °С (абсолютный минимум — −59 °С), температура самого тёплого (июля) — 17,7 °С (абсолютный максимум — 36 °С). Безморозный период длится в течение 74 дней. Среднегодовое количество осадков — 359 мм
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 41,1 %, женщины — соответственно 58,9 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 148 чел.

Инфраструктура 
Действует школа-сад, фельдшерско-акушерский пункт.

Транспорт 
Ишикан доступен автомобильным транспортом.

Примечания 

Населённые пункты Шелопугинского района